Движение за независимость Чехословакии («Чешская мафия») — подпольная чешская организация, оппозиционно настроенная по отношению к Австро-Венгрии. Создана в 1915 году (по другим данным, создана ранее). Занималась распространением антигосударственных настроений и сбором разведданных для стран Антанты.

Примечания 

История Чехии
История Словакии